Jerks steht für:

 Tim Jerks, australischer Fußballtrainer
 jerks., deutsche Fernsehserie von Christian Ulmen

Siehe auch:
 Jerk